Cette page contient les pages d'homonymie de Longchamp, Longchamps, et Lonchamp.

Patronyme 

 Albert Longchamp (1941-2022), prêtre jésuite, écrivain et journaliste suisse ;
 Claude Longchamp (né en 1957), politologue suisse, ancien directeur du gfs.bern ;
 François Longchamp (né en 1963), homme politique genevois, membre du parti radical-démocratique ;
 François-Nicolas Longchamp (1763-1809), homme politique vaudois, premier membre du gouvernement vaudois à être catholique ;
 Philippe Longchamp (né en 1939), poète français.

 Louis Lonchamp (1770-1832), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Pierre Lonchamp (1925-1978), peintre français.

Toponyme

Belgique 
 Longchamp, quartier de la commune d'Uccle
 Longchamps, section de la commune d'Éghezée, province de Namur

France 
 Longchamp, ancienne commune de l'Ain, aujourd'hui intégrée à Lent
 Longchamp, commune de la Côte-d'Or
 Longchamp, commune de la Haute-Marne
 Longchamp, commune des Vosges
 Longchamp-sous-Châtenois, autre commune des Vosges
 Longchamp-sur-Aujon, commune de l'Aube
 Longchamp, ancien territoire communal s'étendant du sud au nord entre l'actuelle rue des Menus à Boulogne-Billancourt et la rue de Longchamp à Neuilly-sur-Seine et d'est en ouest entre la lisière des bois du bois de Boulogne, actuelle route de Sèvres à Neuilly, et le bras de Seine aujourd'hui comblé qui séparait la rive de l'Isle de Mère, actuelle route des Tribunes. C'est dans ce lieu-dit oblong que les habitants du hameau des Mesnuls lès Saint Cloud, dans l'actuel Boulogne-Billancourt, laissaient paître en commun leur bétail, puis qu'ont été construits :
 l'abbaye royale de Longchamp, fondée en 1255, appelée autrefois par abréviation Longchamp, détruite à la Révolution
 l'hippodrome de Longchamp, appelé communément Longchamp
 le château et domaine de Longchamp

 Longchamp, quartier de Marseille (1, 4) où on trouve :
 le boulevard Longchamp
 le palais Longchamp
 le collège Longchamp, ancien lycée de jeunes filles
 la station de métro Cinq-Avenues - Longchamp

Marque 
 Longchamp, maroquinier français
 Manufacture de Longchamp depuis 1832, production de porcelaine de luxe

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France